Rogačić (Badija), otočić kod Badije
 Rogačić (Viško otočje), hrid kod Visa
 Rogačić (Vis), naselje na Visu